Les deux journées, ou Le porteur d'eau (Le due giornate, o il portatore d'acqua) opéra-comique in tre atti di Luigi Cherubini su libretto di Jean-Nicolas Bouilly.
 Le due giornate opera di Johann Simon Mayr